Der ICC World Twenty20 Qualifier 2012 war das Qualifikationsturnier für den ICC World Twenty20 2012 und fand zwischen dem 13. und 24. März 2012 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Neben den sechs Associate und Affiliate Membern des ICC, die ODI-Status besitzen, wurden in regionalen Qualifikationsturnieren zehn weitere Teilnehmer zu diesem Turnier ermittelt. Zunächst sollten sich bei dem abschließenden Qualifikationsturnier dann sechs Mannschaften für den ICC World Twenty20 2012 in Sri Lanka qualifizieren. Diese Erhöhung der Teilnehmer war als Ausgleich für die Reduzierung der Teilnehmeranzahl beim Cricket World Cup 2015 beschlossen worden. Als jedoch beim Cricket World Cup die Teilnehmeranzahl wieder erhöht wurde, wurde die Anzahl der Qualifikanten für das World Twenty20 wieder auf zwei reduziert.
Im Finale setzte sich Irland gegen Afghanistan mit fünf Wickets durch und beide qualifizierten sich, jeweils durch einen Sieg gegen Namibia, für die ICC World Twenty20 2012 in Sri Lanka.

Endrundenturnier

Teilnehmer 
Es nahmen die Nationalmannschaften der Länder teil, die nach dem Qualifikationsprozess für den Cricket World Cup 2011 ODI-Status erlangt haben:

Des Weiteren qualifizieren sich 10 Mannschaften durch regionale Qualifikationsturniere:

Format 
Die vierzehn Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften aufgeteilt. In diesen spielten jeweils jedes Team gegen jedes andere und die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für das erste Qualifikationsfinale für den ICC World Twenty20 2012. Die jeweiligen Gruppenzweiten und -dritten traten gegeneinander an und spielten im Halbfinale und Finale einen Teilnehmer für das zweite Qualifikationsfinale aus. Der andere Teilnehmer war der Verlierer des ersten Qualifikationsfinales. Der Sieger dieses zweiten Qualifikationsfinale war der zweite qualifizierte Teilnehmer für das Endrundenturnier.

Austragungsorte 
Das Turnier wurde in fünf Stadien der Vereinigten Arabischen Emirate ausgetragen:
 Dubai-Sports-City-Stadion, Dubai
 Global Cricket Academy 1 & 2, Dubai
 Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
 Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi

Turnier

Vorrunde 
Die Gruppenauslosungen wurden am 21. Dezember 2011 bekanntgegeben.

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Finalrunde

1. Qualifikationsfinale

Halbfinale

Vorfinale

2. Qualifikationsfinale

Turnierfinale

Platzierungsspiele

Halbfinale um die Plätze 7 bis 10

Halbfinale um die Plätze 11 bis 14

Spiel um die Platz 15

Spiel um die Platz 13

Spiel um die Platz 11

Spiel um die Platz 9

Spiel um die Platz 7

Spiel um die Platz 5

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2012
Cricket 2012
Cricket-Wettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten